Arnaldo Ferrari (São Paulo, 25 de fevereiro de 1906 — São Paulo, 1974) foi um pintor, desenhista, professor brasileiro.

Ver também
Lista de pintores do Brasil

Ligações externas
Mais informações sobre o artista

Pintores de São Paulo (estado)
Desenhistas de São Paulo (estado)
Mortos em 1974